een provincie van Bolivia, zie Mamoré (provincie)
 een rivier in Bolivia, zie Mamore (rivier)